Cossmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cossmann (1870–1951), österreichischer Kupferstecher und Gebrauchsgraphiker
 Bernhard Cossmann (1822–1910), deutscher Cellist
 Heinrich Coßmann  (1889–1949), deutscher Landrat und Staatssekretär

 Maurice Cossmann (1850–1924), französischer Paläontologe und Malakologe
 Paul Nikolaus Cossmann (1869–1942), deutscher Journalist und Kulturphilosoph